Пи́нта — многозначное слово, может означать:

 Пинта — традиционная английская мера объёма (1 имперская пинта = 568,261485 миллилитра, 1 американская пинта = 473,176473 миллилитра).
 «Пинта» — корабль Христофора Колумба.
 Пинта — остров в составе Галапагосского архипелага.
 Пинта — инфекционное заболевание.
 Pinta — растровый графический редактор, кроссплатформенный аналог Paint.NET.
 Пинта — стакан цилиндрической формы, расширяющийся кверху.

См. также